Ötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Ötjärnen, Halland, sjö i Mölndals kommun, 
Ötjärnen, Västergötland, sjö i Härryda kommun,  (6 ha)
Ötjärnen, Bohuslän, sjö i Munkedals kommun, 
Stora Ötjärnen, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun,  (5,64 ha)
Lilla Ötjärnen, sjö i Fagersta kommun,  (6,79 ha)
Stora Ötjärnen, Västmanland, sjö i Fagersta kommun,  (21,9 ha)
Ötjärnen (Nora socken, Västmanland), sjö i Nora kommun,  (9,96 ha)
Ötjärnen (Ramsbergs socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun, 
Södra Ötjärnen, sjö i Kristinehamns kommun, 
Ötjärnet (Älgå socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (2,5 ha)
Ötjärnen (Ölme socken, Värmland), sjö i Kristinehamns kommun, 
Ötjärnet, sjö i Sunne kommun,  (2,4 ha)
Ötjärnen, Dalarna, sjö i Borlänge kommun, 
Ötjärnen, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun,

Se även
Önstjärnen, sjö i Ovanåkers kommun, 
Öntjärnen, sjö i Mora kommun,  (6,48 ha)
Ögöl, sjö i Västerviks kommun,  (10,3 ha)
Ögölen, sjö i Sävsjö kommun, 
Öagöl sjö i Växjö kommun, 
Saarilompolo

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn